Полубояринов — русская фамилия.

Известные носители 
 Полубояринов, Данил Вадимович (род. 1997) — российский футболист.
 Полубояринов, Дмитрий Николаевич (1899—1975) — советский учёный.
 Полубояринов, Михаил Игоревич (род. 1965) —  российский экономист и управленец.
 Полубояринова, Елена Адриановна (1864—1919) — русская общественная и политическая деятельница.

См. также